Никола́й Ефре́мович Рыбако́в (1918, Малая Сердоба, Саратовская губерния — 1984, Оренбург) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился в 1918 году в селе Малая Сердоба (ныне — Малосердобинского района Пензенской области) в семье крестьянина. Образование начальное.

После окончания курсов трактористов работал в колхозе «Смычка» Малосердобинского района. В 1938 году вступил в комсомол, был призван в Красную Армию. С 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. С 1948 г. работал кочегаром на плавзаводе во Владивостоке, грузчиком в Алма-Ате, машинистом экскаватора в Галиче Костромской области.

С 1970 года жил в Оренбурге, работал в строительном управлении монтажных работ «Куйбышевгидрострой», а с 1978 г. — в строительном управлении «Оренбургэнергострой».

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Н. Е. Рыбакову присвоено 11 декабря 1974 г. за выдающиеся успехи, достигнутые на строительстве первой очереди Оренбургского газового комплекса.

Награды 
 золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда и орден Ленина (1974).
 орден «Знак Почёта»
 медали:
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За победу над Японией»
 «За трудовую доблесть»

Литература 
 Россовский В. П., Рыбаков Николай Ефремович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 

Персоналии:Куйбышевгидрострой
Участники советско-японской войны (СССР)